Sihanaka (dialect), dialect van het Plateaumalagasi in Madagaskar
 Sihanaka (volk), volk in Madagaskar dat dit dialect spreekt